USS Tang je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Tang (SS-306) 
 USS Tang (SS-563)

Tang